Челяба:

 Челяба — село в Іркутській області.
 Челяба — село в Пермському краї. 
 Неформальна назва міста Челябінськ.